Schachmuseum steht für
 Schweizer Schachmuseum in Kriens im Kanton Luzern
 Schachmuseum Löberitz, Sachsen-Anhalt
 Schachmuseum Ströbeck, Sachsen-Anhalt